Сеньоры Бо () — одни из могущественных правителей средневекового Прованса. Их амбиции простирались на Прованс и Сицилийское королевство, где они занимали важные должности, а также на Сардинию, где они пытались стать королями Арбореи. После XIII века значение сеньоров Бо снижается, в XV-ом веке Бо утратило самостоятельность. В 1513 году был создан титул барона Бо, а в 1642 — маркиза Бо, принадлежащий правящему дому княжества Монако.

Сеньоры Бо 

 Понс Юный ( — ок.1008/1009)
 Гуго (ок.970 —), сын Понса Юного.
 Гуго I де Бо ( — 1059) отождествление с предыдущим маловероятно
 Гильом Гуго де Бо (1030/1045 — после 1091), сын Гуго I
 1091—1150 Раймунд I де Бо (1075/1085 — 1150), сын Гильома Юга. В 1145 году претендовал на графство Прованское
 1150—1179 Гуго II де Бо (1110/1115 — 1179), сын Раймунда

Принцы Оранские 

 1173—1181 Бертран де Бо (1110/1115 — 1181), серньор Бо и первый принц Оранский 1156—1181.
 1181—1218 Гильом I де Бо (1155—1218), сын Бертрана.
 1181—1240 Гуго III де Бо ( — 1240), сын Бертрана.
 1240—1268 Барраль I де Бо ( — 1268), сын Гуго
 1268—1305 Бертран I де Бо ( — 1305), сын Баррала. Сеньор Бо, граф Авеллино с 1267 года
 1305—1321 Раймунд ( — 1321), сын Бертрана. Регент Неаполя в 1295. Сеньор Бо, граф Авеллино, сенешаль Прованса,
 1311—1351 Гуго ( — 1351), сын Раймунда, сенешаль Прованса и Форкалькье 1334, сеньор Бо, граф Авеллино
 1351—1372 Раймунд II де Бо ( — 1372), сын Гуго. Сеньор Бо, граф Авеллино
 1372—1426 Алиса де Бо (1367—1426) Дама Бо, графиня Авеллино
После смерти Алисы, Бо было присоединено к владениям графов Прованса.

Графы Прованса 

 1426—1434 Людовик III Анжуйский
 1434—1480 Рене Добрый
 1480—1481 Карл

После смерти Карла Анжуйского, король Франции Людовик XI, вопреки правам Рене II, герцога Лотарингии, присоединяет Прованс и Бо к короне.

Короли Франции 

 1482—1483 Людовик XI (1423—1483) король Франции
 1483—1498 Карл VIII (1470—1498)
 1498—1515 Людовик XII (1462—1515)
 1515—1547 Франциск I (1494—1547)
 1547—1559 Генрих II (1519—1559)
 1559—1560 Франциск II (1544—1560)
 1560—1574 Карл IX (1550—1574)
 1574—1589 Генрих III (1551—1589)
 1589—1610 Генрих IV
 1610—1643 Людовик XIII

За два года до своей смерти Людовик XII создал в 1513 году баронство Бо, находившееся под контролем короны.

Бароны Бо 

 1513—1528 Бернард де Бо
 1528—1567 Анн де Монморанси (1492—1567)
 1567—1582 Оноре де Мартин
 1582—1621 Жак де Бош
 1621—1631 Антуан де Вильнев

Капитаны Бо 
 1528—1553 Клод де Манвилль
 1553—1560 Пьер де Котерон
 1560—1562 Жан де Манвилль
 1562—1563 Жан Quiqueran-Ventabren
 1563—1564 Gauchier Quiqueran
 1564—1575 Валентин де Гриль
 1575—1607 Пьер де Веран
 1607—1618 Пьер де Савурнен
 1618—1631 Жак де Верасси
 1631—Николя Винсент

Маркизы Бо 

В мае 1642, король Франции Людовик XIII за верность делает маркизами Бо принцев Монако из династии Гримальди. Дар подтвержден 6 февраля 1643 года.

 1643—1651 Эркюль Гримальди
 1651—1662 Оноре II (1599—1662), князь Монако в 1604—1662 годы, маркиз Бо, герцог Валентинуа
 1662—1701 Луи
 1701—1731 Антуан I
 1731—1751 Жак Франсуа Леонард
 1751—1795 Оноре III
После 1793 года Бо было оккупировано Францией, но титул маркизов Бо сохранился за князьями Монако. В настоящее время носителями титула являются правящий князь Монако Альбер II и наследный князь Жак.

Ссылки 

 

 

 

 

Списки правителей Франции